ADCY10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 610 амінокислот, а молекулярна маса — 187 149.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію, іоном марганцю. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, мітохондрії, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Аденілатциклази